Saint-Privat puede referirse a: 

 Saint-Privat,  comuna de Ardèche (Francia).
 Saint-Privat,  comuna de Corrèze (Francia).
 Saint-Privat, comuna de Hérault (Francia).
 Saint-Privat-la-Montagne, comuna de la región de Lorena, distrito de Metz-Campagne (Francia).